Municipio de Black Hawk puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Black Hawk (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado Black Hawk.
 Municipio de Black Hawk (condado de Grundy, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Black Hawk (condado de Jefferson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.